Bucher Berg bezeichnet folgende Berge und Erhebungen
 Bucher Berg (Mangfallgebirge) (1143 m), Mangfallgebirge, Bayern
 Bucher Berg (Fränkische Alb), in der Fränkischen Alb bei Greding, Bayern
 Bucher Berg (Steigerwald) (430 m), im Steigerwald bei Geiselwind, Bayern